Raspberry ("lampone" in lingua inglese) può indicare:

 Raspberry Pi Foundation – organizzazione di beneficenza in ambito informatico
 Raspberry Pi – single-board computer inventato dalla Raspberry Pi Foundation
 William Raspberry – giornalista statunitense

Pagine correlate 
 Raspberry Island